Автомобильная техника военного назначения (АТ) — небронированная колёсная и гусеничная техника, используемая для обеспечения боевой и повседневной деятельности войск. Подразделяется на АТ военного и общего назначения. К АТ вооруженных сил РФ относят военные автомобили, транспортёры, тягачи, машины тех обслуживания и ремонта, эвако средства, прицепы, полуприцепы, кузова-фургоны и др. АТ общего назначения составляют легковые и грузовые автомобили, автобусы, колёсные и гусеничные тракторы, автокраны, прицепы и полуприцепы, выпускаемые промышленностью для общехозяйственных нужд страны.

Классификация 
В Вооруженных силах Российской Федерации, как и ранее в Вооружённых Силах СССР к ним относят:
 колесные небронированные боевые и строевые машины;
 небронированные машины тылового, транспортного и технического обеспечения (например, тягачи);
 многоцелевые небронированные машины, многоцелевой транспортер-тягач бронированный МТ-ЛБ, как и бронированные машины на его базе — автомобильная техника;
 прицепы и полуприцепы;
 гусеничные транспортеры, тягачи и трактора, так как в Вооружённых Силах СССР они были в ведении автомобильной службы.

К автомобильной технике не относят 
 бронированные колесные машины — БТР-ы и бронированные разведывательные и разведывательно-дозорные машины (БРДМ-1 и БРДМ-2) и машины на их базе — в Вооруженных силах Российской Федерации, как и в Вооружённых Силах СССР — бронетанковая техника
 мотоциклы — в Вооружённых Силах СССР относили и в Вооруженных силах Российской Федерации традиционно относят к бронетанковой технике
 машины технического обеспечения и ремонта бронетанковой техники, даже и на колесном небронированном автомобильном шасси, в Вооружённых Силах относили и относят к бронетанковой технике.

Описания 
Ремонтные мастерские часто монтируются на шасси колесных машин многоцелевого назначения. Ремонтно-эвакуационные машины используются для вытаскивания застрявших и транспортировки поврежденных машин.

Удельная мощность автомобилей малой грузоподъемности не ниже 15-22 кВт/т, автомобилей средней и большой грузоподъемности не ниже 11-15 кВт/т.

Общее число классов грузоподъемности машин колеблется от пяти до семи. Наибольшее распространение получили автомобили грузоподъемностью до: 0,75 (тактические автомобили должны обладать высокой проходимостью); 1,25; 2,5; 4; 8;
10 тонн и более (например, танковые трейлеры).

I. Общие положения
1. Военно-транспортная обязанность устанавливается для своевременного, качественного и в полном объёме обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований (далее именуются — войска, формирования и органы) в период мобилизации и в военное время.
В целях настоящего Положения под транспортными средствами понимаются железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, автомобильный, гужевой и вьючный транспорт, мотоциклы, промысловые и специальные суда, тракторы, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы.

Там же
4. Правовую основу военно-транспортной обязанности составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам военно-транспортной обязанности, а также настоящее Положение.

Классификация по группам эксплуатации 
По группам эксплуатации АТ подразделяется на:
 боевую группу (колесные автомобили и гусеничные транспортеры и тягачи для установки на них вооружения или тягачи прицепного вооружения на крупных учениях [по особому распоряжению] и в боевых действиях);
 учебно-боевую группу (те же и для повседневной учёбы личного состава);
 строевую группу (транспортные автомобили и гусеничные транспортеры для перевозки людей и грузов [боеприпасов, снаряжения, продовольствия, горючего и т. д.] и гусеничные тягачи для тяги невооружения [прицепов для грузов: боеприпасов, снаряжения, продовольствия, горючего и т. д.]);
 учебную группу (колесные автомобили и гусеничные транспортеры и тягачи только для повседневной учёбы личного состава, в том числе и в учебных частях).

Примечания

Литература 
 Автомобильная техника. Военный энциклопедический словарь Сайт Министерства обороны Российской Федерации
 Бронетанковая техника. Военный энциклопедический словарь. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации

Автомобильная техника военного назначения
Военная техника России